Гийо́м Оаро́ (; род. 5 марта 1984, Сен-Луи, Реюньон) — французский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Родился и вырос на острове Реюньон, начинал карьеру в местном клубе «Сен-Пьерруа». Выступал во второй французской лиге за «Гавр» и «Геньон». В сезоне 2007/08 стал победителем второй лиги в составе «Гавра» и лучшим бомбардиром турнира (28 голов). Сумма его трансфера из «Гавра» в ПСЖ составила 500 тыс. евро. В сезоне 2008/09 забил 17 голов в высшей французской лиге за ПСЖ, разделив 2—3 место в споре бомбардиров с Каримом Бензема (по 17 голов; первым стал Андре-Пьер Жиньяк с 24 голами). В сезоне 2009/10 стал обладателем Кубка Франции, в финале турнира забил в дополнительное время единственный гол в ворота «Монако», принеся победу своей команде.

Статистика

Клубная статистика 

по состоянию на 01 июля 2022 года

Достижения 
 Чемпион Франции: 2012/13
 Обладатель Кубка Франции: 2009/10
 Чемпион Швейцарии (2): 2017/18, 2018/19
 Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии: 2018/19 (24 гола)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на lfp.fr
 Материал на sports.ru 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Геньон»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Далянь Ифан»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Сьон»